Хёйзинга () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хёйзинга, Йохан (1872—1945) — нидерландский философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского (1905—1915) и Лейденского (1915—1940) университетов.
 Хёйзинга, Марк (род. 1973) — нидерландский дзюдоист, чемпион летних Олимпийских игр в Сиднее.